Тери има више значења:
 Округ Тери (Тексас)
 Тери (Мисисипи)
 Тери (Монтана)